Ethiopia bezeichnet:
 (1432) Ethiopia, Asteroid
 Little Ethiopia, Stadtteil in Los Angeles
 Ethiopia (Schiff, 1868), britischer Passagier- und Frachtdampfer, 1873 vor der Küste Burmas gesunken 

Siehe auch:
Äthiopien
Ethiopia Unbound